Четвъртото събрание на Република Македония е формирано в резултат на изборите от 2002 г..

Парламентарни партии

Председател 
 Стоян Андов (до 3 октомври 2002)
 Никола Поповски (от 3 октомври до 7 ноември 2003)
 Любчо Йордановски (от 7 ноември 2003)

Източници 

Събрание на Северна Македония